Берестовенька — річка в Україні
Берестовенька — село, Харківська область, Красноградський район